Альфред Дрейфус
 Річард Дрейфус
 Disques Dreyfus